Eire puede referirse a:
 Éire, nombre irlandés con el que se denomina a la isla y país de Irlanda.
 Eiré, parroquia civil española del municipio de Pantón, provincia de Lugo, Galicia.